Oil Explosion ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe, die von Elegant Angel produziert wird.

Darsteller 
 Oil Explosion 1 (2016): Keisha Grey, Karlee Grey, AJ Applegate, Leah Gotti, Morgan Lee, James Deen, Mick Blue,  Markus Dupree
 Oil Explosion 2 (2017): Alexis Texas, Adriana Chechik, Abella Danger, Jasmine Jae, Brett Rossi, James Deen, Toni Ribas, Markus Dupree, Steve Holmes
 Oil Explosion 3 (2018): Angela White, Natalia Starr, Maddy O’Reilly, Jaye Summers, James Deen, Markus Dupree, Mr. Pete
 Oil Explosion 4 (2019): Gia Derza, Ivy Lebelle, Sophia Grace, Christiana Cinn, James Deen, Markus Dupree, Ramón Nomar
 Oil Explosion 5 (2020): Paige Owens, Jane Wilde, Joanna Angel, Keira Croft

Nominierungen/Wissenswertes 
 Der erste Teil der Serie war bei den AVN Awards 2017 in den Kategorien "Best Director: Non-Feature" (Pat Myne) und "Best Three-Way Sex Scene: G/G/B" (James Deen, Karlee Grey, Keisha Grey) nominiert.
 Der zweite Teil der Serie war bei den AVN Awards 2018 in der Kategorie "Best Boy/Girl Sex Scene" (Brett Rossi, James Deen) nominiert.

Siehe auch 
 Oil Overload

Weblinks 
 IAFD

Filmtitel 2016
Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film